Эли́зия (, выдавливание, выталкивание) — фонетическое явление в латинском стихе; заключается в том, что при чтении опускается 1) гласный на конце слова, 2) последний гласный в слове, если за ним следует «m» — если следующее слово начинается с гласного или сочетания «h» + гласный. Напр. Atque ubi iam patriae perventum ad limina sedes (Verg. Aen. ΙΙ 643) читается как ‘át-ku-bi-jám-pat-ri-áj-per-vén-tad-lí-mi-na-sé-des’. В греческом стихе аналогичное явление — апокопа.

Литература 

 Соболевский С. И. Древнегреческий язык. — М., 1948.
 Цисык А. З., Шкурдюк И. А. Античная метрика. — Минск, 2004.

Античная метрика
Фонетика